Prawo graniczne Debye’a-Hückla – prawo graniczne opisujące współczynniki aktywności substancji w silnie rozcieńczonych roztworach.
 Rozszerzone prawo Debye’a-Hückla – prawo empiryczne opisujące współczynniki aktywności substancji w roztworach o większej sile jonowej.

en:Debye-Hückel equation
it:Legge di Debye-Hückel